Ла-Пальма () — аэропорт на острове Пальма. Принадлежит организации Aena.

Аэропорт расположен в 8 км южнее Санта-Крус-де-ла-Пальма на границе муниципалитетов Брения-Баха и Вилья-де-Масо.

Первый самолёт приземлился 24 февраля 1970 года, это был Douglas DC-3 ВВС Испании. С апреля того года стали летать регулярные рейсы Fokker F27 на остров Гран-Канария.

Сегодня аэропорт обслуживает и регулярные и сезонные полёты в Европу и на другие острова архипелага. В 2011 году пассажирооборот составил 1067431 человек.

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Аэропорты Канарских островов
Пальма
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1970 году
Появились в 1970 году в Испании
1970 год в авиации